Le terme institut de paléontologie peut se référer à :
 L'institut de Paléontologie, nom que le Muséum national d'histoire naturelle donne depuis 1981 à son laboratoire de Paléontologie, construit dès 1961 à l'arrière de la galerie de Paléontologie dans le Jardin des plantes, à Paris, en France ;
 L'Institut de paléontologie humaine, une fondation destinée à la recherche en préhistoire et en paléontologie humaine, située rue René-Panhard dans le  arrondissement de Paris ;
 L'Institut paléontologique de l'Académie des sciences de Russie, à Moscou ;
 L'Institut de paléontologie des vertébrés et de paléoanthropologie (中国科学院古脊椎动物与古人类研究所), une institution de recherche en paléontologie, située à Pékin, en Chine.